„Bersagliere” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty włoskiej marynarki wojennej; pochodzi od formacji włoskiej lekkiej piechoty – bersalierów:
 „Bersagliere” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Bersagliere” – niszczyciel typu Soldati z okresu II wojny światowej
 „Bersagliere” (ex iracki „Al-Yarmuk”) – fregata rakietowa typu Lupo z lat 80. XX wieku